

Persone
 Enrico Gabbana (1901-1926) – militare e aviatore italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Stefano Gabbana (1962) – stilista e imprenditore italiano, cofondatore della casa di moda Dolce e Gabbana

Altro
 Dolce e Gabbana – casa di moda italiana